Jean-Marie De Zerbi – allenatore di calcio e calciatore francese
 Roberto De Zerbi – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Rocco de Zerbi – politico e giornalista italiano